Dassault Flamant — французский двухмоторный лёгкий многоцелевой самолёт, производившийся после Второй мировой войны компанией Dassault Aviation для ВВС Франции.

История 
В июне 1945 года ВВС Франции объявили конкурс на поставку лёгкого связного самолёта с двигателями Lorraine Bearn. Для участия в нём Марсель Дассо представил доработку выполненного во время немецкой оккупации компанией Bordeaux-Aeronautique проекта BA 30. В июле 1946  года был получен заказ на два прототипа:
 MB 303, связной и учебно-пилотажный;
 MB 301, учебный самолет для навигации и бомбардировки.

Прототип MD 303 совершил первый полёт 10 февраля 1947 года. Дассо, считавший мощность двигателей Lorraine Bearn 6D недостаточной, в инициативном порядке и за свой счёт разрабатывает модификацию MB 315, оснащённой моторами SNECMA 12S, французской версией немецкого Argus As 411 производство которых после 1945 года продолжалось компанией Renault. Первый полёт MB 315 состоялся 6 июля 1947 года.

MD.315 удалось одержать победу в конкурентной борьбе с SO.94 Corse и NC 701 Martinet (модификация Siebel 204): в декабре 1947 года поступил первый официальный заказ на 65 самолетов, затем в декабре 1948 второй на 230 самолетов, и, наконец, последние в конце 1950 года на последние 25 экземпляров.

Выпуск самолёта проводился на новом заводе Dassault в Бордо-Мериньяк. Серийный образец представлял собой низкоплан с двойным вертикальным оперением и трёхстоечным шасси с двигателями Renault 12S.

По рекомендации Министерства авиации производство узлов самолёта было распределено между следующими компаниями:
 фюзеляж в Тулузе, SNCASE;
 крылья в Рошфоре, SNCASO ;
 центроплан в Бурже, SNCAN ;
 оперение, элероны и закрылки в Пюто, Morane-Saulnier.
На заводе в Талансе, проводилась сборка и лётные испытания.

Первый серийный шестиместный транспортник MD.315 (Flamant I) получен французскими ВВС 27 февраля 1949 года. За этой первоначальной версией следуют другие варианты:
MB.312 (Flamant II), дублированное управление для обучения пилотов, (первый полёт 27 апреля 1950 года);
MB.311 (Flamant III), остеклённая кабина штурмана для обучения навигации и бомбардировке, (29 марта 1948 года).

Поставки прекращены в 1954 году. Самолёты, официально введенные в эксплуатацию в 1951 году, использовались ВВС Франции до 1982 года.

В 1950-х годах были разработала несколько прототипов для гражданского рынка: MB.316X (первый полёт 19 июля 1952 года), MB.316T (7 июня 1953 года) и MB.312B (20 февраля 1954 года, соответственно). Заказы на них не поступали.

Применение 
Самолёт использовался как транспортный, морской патрульный и лёгкий штурмовик, а также для обучения пилотов, штурманов и бомбардиров. Во время войны в Алжире на него устанавливали ПТУР Nord SS.11 и AS.11, пулемёты, бомбы и неуправляемые ракеты. Flamant MD 311 из GOM.86 "Grands Ergs" в 1956 году использовали SS.11 против укреплённых пещер мятежников. Результатом успешного боевого применения стало появление в ВВС Армии Франции ударных вертолётов..

Самолёты Flamant оставались в строю до 1981 года. Кроме ВВС Франции, они служили также в ВВС Камбоджи, Мадагаскара, Туниса, и Вьетнама.

Модификации 
MB 30-1проект самолёта для обучения бомбардиров и штурманов;
MB 30-2проект санитарного и колониального самолёта;
MB 30-3проект связного и учебного самолёта;
MD 303
Прототип, двигатели Bearn 6D (410 л.с), 1 экземпляр;
MD 311 
самолёт для обучения бомбардиров, штурманов и операторов аэрофотосъёмки, построен 41 (1 прототип + 40 серийных, №№ 254 - 293), остеклённый нос, двигатели SNECMA 12S (410 л.с).
MD 312 шестиместный связной, транспортный и учебный самолёт (для обучения пилотов многомоторных ЛА), нос без остекления, двигатели SNECMA 12S  (410 л.с), построено 118 (137 - 253),.
MD 312M многоцелевой самолёт для авиации ВМС Франции. Построено 25 (294 - 318).
MD 312Bэкспериментальная модификация большей грузоподъёмности, двигатели SNECMA 12S (410 л.с). Позже использовался при разработке радара для Mirage IV. 1 экземпляр;
MD 315 10-местный многоцелевой самолёт, двигатели SNECMA 12S (410 л.с), построено 137 (1 - 136);
MD 316T однокилевое вертикальное оперение и 800-сильные звездообразные двигатели Wright R-1300-CB7A1 Cyclone, 1 прототип;
MD 316X MD 315 с 820-сильными звездообразными двигателями SNECMA 14X Super Mars, 1 экземпляр.

Операторы

  ВВС Франции (MD 315, MD 312, MD 311)
  Авиация ВМС Франции (MD 312)

Королевские ВВС Камбоджи (MD 315)
 Кхмерская Республика
Кхмерские военно-воздушные силы

ВВС Республики Вьетнам (50 MD 312 и MD 315)

ВВС Камеруна (5 MD 315)

Воздушные и морские силы Мадагаскара (6 MD 315 и MD 312)

ВВС Туниса (12 MD 312)

Тактико-технические характеристики (MD 315)

Аварии и катастрофы

Самолёт в массовой культуре

Кинематограф 
 Если парни всего мира... (1956)
 Подозреваемые (1957)
 телесериал Рыцари неба (1967-70)
 Обещание на рассвете (1970)
 Дурная кровь (1986)
 Любимая тёща (1999)

Стендовый моделизм 
 Azur A087 - MD.311 Flamant 1/72
 Azur A028 - Dassault MD. 312/315 Flammant 1/72 (Short run)
 FSC Aerokit - Dassault MD-312 Flamant 1/72 (resin kit)

См. также 
 Военно-транспортный самолёт

Примечания

Источники 

 Bridgman, Leonard (ed.) Jane's All The World's Aircraft 1953–54. London:Jane's, 1953.
 Francillon, Rene J. "Flamant  — Dassault's Workhorse". Air Enthusiast, Number Forty-nine, March to May 1993. pp. 48–59.
 Docavia. Jean Cuny. Les Avions de combat francais
 Дональд Д. Полная энциклопедия мировой авиации: Самолёты и вертолёты XX столетия
 Achille Boroli, Adolfo Boroli, L'Aviazione (Vol.6), Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1983, p.15.
 Carlier, Claude e Luc Berger. Dassault: 50 ans d'aventure aeronautique, 1945-1995. Editions du Chene. T1: ISBN 2-84277-009-9 T2: ISBN 2-84277-017-X

Ссылки 
 Информация о самолёте на aviafrance.com
 MD.315 на сайте «Уголок неба»
 MD.316 на сайте «Уголок неба»
 Flamant на сайте компании Dassault
 Avionslegendaires.net
 Aviastar.org
 A3A - Vol en Patrouille et Démonstration de Deux Dassault "Flamant" MD 311 & 312

Flamant
Среднепланы